Entertainment District fait référence au nom de quartier de différentes villes :
 Entertainment District (Calgary), quartier de la ville de Calgary, au Canada
 Granville Entertainment District, quartier de la ville de Vancouver, au Canada
 Reeperbahn, quartier de la ville de Hambourg, au Allemagne
 Entertainment District (Toronto), quartier de la ville de Toronto, au Canada
 Entertainment District (Te Aro), quartier de la ville de Te Aro, en Nouvelle-Zélande